Il tabellone singolare maschile dell'Intersport Heilbronn Open 1990, torneo di tennis che fa parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto dal ceco Milan Šrejber (tds n. 2). In finale ha sconfitto il tedesco Alexander Mronz (tds n. 8) con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6.

Teste di serie

  Martin Střelba (secondo turno)
  Milan Šrejber (campione)
  Udo Riglewski (secondo turno)
  Thomas Högstedt (primo turno)

  Christian Saceanu (semifinali)
  Jeff Tarango (semifinali)
  Nuno Marques (secondo turno)
  Alexander Mronz (finale)

Altri giocatori

Giocatori passati dalle qualificazioni:

  David Rikl (primo turno)
  Stéphane Grenier (primo turno)
  Jörgen Windahl (quarti di finale)
  Radek Zahraj (secondo turno)

Giocatori entrati in tabellone con una Wild Card:

  Milan Palme (primo turno)
  Mansour Bahrami (primo turno)
  Udo Riglewski (secondo turno)
  Rudiger Haas (primo turno)

Giocatori entrati in tabellone come Special Exempt:

  Brian Devening (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 1990